Adame ist der Familienname folgender Personen:

 Florencio Salazar Adame (* 1948), mexikanischer Botschafter
 Gilberto Adame (* 1972), mexikanischer Fußballspieler
 Joe Adame (* 1945), Bürgermeister von Corpus Christi, USA
 Julián Rodríguez Adame (1904–1989), mexikanischer Botschafter
 Rafael Adame (1906–1963), mexikanischer Komponist, Cellist und Gitarrist

ADAME steht für:
 Dimethylaminoethylacrylat

Siehe auch:
 Adam
 Adames
 Adami